Langa (Ávila), gemeente in de Spaanse provincie Ávila in de regio Castilië en León
Langa (Lääne-Harju), plaats in Estland, gemeente Lääne-Harju
Langå (Nyborg), plaats in de Deense gemeente Nyborg
Langå (Randers), plaats in de Deense gemeente Randers
Langå (parochie, Nyborg)
Langå (parochie, Randers)